Норкин (Норкина) — русская и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Норкин, Амикам (род. 1966) — генерал-майор Армии обороны Израиля; командующий Военно-воздушными силами Израиля с августа 2017 года.
 Норкин, Андрей Владимирович (род. 1968) — российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий.
 Норкин, Борис Осипович (1895—1937) — фигурант Второго Московского процесса, в 1930-е годы — начальник «Кемеровокомбинатстроя».
 Норкин, Григорий Иванович (1914—1980) — буровой мастер, первооткрыватель Самотлорского нефтяного месторождения.
 Норкин, Иван Андреевич (1919—2002) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Норкин, Кемер Борисович (1933—2017) — советский и российский учёный и государственный деятель.
 Норкин, Леонид Маркович (1932—2007) — советский поэт-песенник.
  (1917—2011) — американский карикатурист, лауреат премии Лиги американских театров и продюсеров (1980) и премий Национального общества карикатуристов Special Features (1980) и Silver T-Square (1984).

См. также 
 Норкино